Бергер, Давид:
 Бергер, Давид (род. 1949) — американский джазовый музыкант.
 Бергер, Давид (род. 1968) — немецкий католический богослов и философ, педагог.
 Бергер, Давид Марк (1944—1972) — израильский спортсмен, погибший во время теракта на мюнхенской Олимпиаде.